

Astronomia 

2131 Mayall – asteroide della fascia principale
Mayall II – ammasso globulare visibile in direzione della Galassia di Andromeda
Telescopio Mayall – telescopio riflettore

Persone 

 John Mayall – cantante, polistrumentista e compositore inglese
 Rik Mayall  – attore, comico e scrittore britannico